Edfou kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Idfū, region, Assuan, 
 Idfu, ort, Assuan, 

Robotskapade Egyptenförgreningar